Смоленськ — місто у Смоленській області, Росія
 Смоленськ — колишній футбольний клуб зі Смоленська
 Смоленськ — радянський річковий монітор
 3213 Смоленськ — астероїд головного поясу

Див. також 
 Смоленськ-Центральний — залізнична станція у Смоленську
 Смоленськ-Північний — військовий аеродром, розташований північніше Смоленська
 Смоленська
 Смоленська вулиця